CIP puede referirse a:

En castellano:

 Centro de Iniciación Profesionales
 Centro de Iniciativas Profesionales
 Centro de Investigaciones Paranormales
 Centro Internacional de la Papa
 Clasificación Internacional de Patentes
 Colegio de Ingenieros del Perú

En inglés:

 Incoterm Carriage and Insurance Paid to, utilizado en comercio internacional. 
 CIP (Capital Improvement Plan)

En francés:

 Centre international de Plongée, "Centro Internacional de Buceo", situado en la isla de Bendor, en el sur de Francia)
 Commission Internationale Permanente pour l'Épreuve des Armes à Feu Portatives, "Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles".

Acrónimos